Plombe (lat. Plumbum ‚Blei‘) steht für:

 ein Siegel für Behälter oder Gehäuse, siehe Plombe (Siegel)
 umgangssprachlich eine Zahnfüllung, siehe Füllungstherapie oder Amalgamfüllung
 ein eingefügtes Stück Mauerwerk im kriegsbeschädigten Kölner Dom, siehe Kölner Domplombe
 in die Pleurahöhle eingebrachter Füllstoff, überholte Operationstechnik bei Tuberkulose, siehe Pneumolyse

Plombe ist der Familienname von:

 Joseph Plombe, belgischer Ringer

Siehe auch: